Il doppio del Stockholm Open 1972 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Tom Gorman e Stan Smith erano i detentori del titolo, ma quest'anno hanno perso in semifinale.

Tom Okker e Marty Riessen hanno battuto in finale Roy Emerson e Colin Dibley 7–5, 7–6.

Teste di serie

 Tom Gorman /  Stan Smith (semifinali)
 Tom Okker /  Marty Riessen (Campioni)

 Jan Kodeš /  Ilie Năstase (primo turno) 
 Cliff Drysdale /  Roger Taylor (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Stockholm Open 1972